Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020—2021 — 40-е первенство мира. Турнир А должен был пройти с 29 марта по 5 апреля 2020 года в Иркутске, Россия на крытой ледовой арене «Байкал», однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на 11—17 октября 2021 года. В августе 2021 года из-за отказа от участия национальных федераций Норвегии, США, Швеции и Финляндии перенесён на октябрь 2022 года, но и в эти сроки турнир не состоялся.

Турнир группы В прошёл с 1 по 6 марта 2020 года на иркутских стадионах «Рекорд», «Зенит», «Труд» и шелеховском стадионе «Строитель».

Выбор места проведения 
Иркутск претендовал на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2019 года, но, так как работы по строительству крытого стадиона не начались, 39-й чемпионат прошёл в Венерсборге, Швеция. После того как международной федерации бенди были даны гарантии строительства крытой ледовой арены, Иркутску было предоставлено право проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года.

Стадион 

Ледовый дворец "Байкал" построен к XL чемпионату мира по хоккею с мячом и стал домашней ареной для ХК «Байкал-Энергия».

Регламент и команды-участницы

Турнир А (перенесён) 
На групповом этапе сборные делятся на две подгруппы, в которых каждая команда играет с каждой по одному матчу. Команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппе А, сразу выходят в полуфинал, а сборные, занявшие 3 и 4 места в подгруппе А, играют в четвертьфинале против команд, занявших 1 и 2 место в подгруппе Б. Сборные, проигравшие в четвертьфинале, проводят матч за 5—6 места, а команды, занявшие 3 и 4 места в подгруппе Б, матч за 7 место. Проигравший в матче за 7 место на следующем чемпионате мира сыграет в турнире В.

В турнире А планировалось участие 7 прошлогодних участников чемпионата мира плюс сборной Эстонии, которая стала победителем турнира В на прошлом чемпионате мира.

Турнир В 
На первом этапе сборные были поделены на две подгруппы, в которых каждая команда играла с каждой по одному матчу. Команды, занявшие места с 1-го по 4-е в каждой подгруппе, сыграли в четвертьфинале. Победители сыграли в полуфинале и финале. Начиная с полуфиналов матчи прошли в формате два тайма по 45 минут. Остальные проводились в формате два тайма по 30 минут. При ничьей в матче группового этапа пробивалась серия пенальти. Победитель серии получал преимущество в случае возможного равенства очков. Победитель турнира В на следующем чемпионате мира должен был сыграть в турнире А.

В турнире B выступили 10 участников. Вместо сборной Эстонии, поднявшейся в турнир A, выступила сборная Нидерландов, занявшая последнее место на ЧМ-2019 в турнире А. Из оставшихся 11-ти прошлогодних участников турнира B в этом году в турнире приняли участие 8 сборных. Как и в 2018 году на турнир не заявилась команда Канады. Сборная Китая не стала участвовать в чемпионате мира из-за ситуации с распространением коронавируса. Из-за проблем с оформлением виз не приняла участие в турнире команда Великобритании. Вновь в турнир В заявилась сборная Монголии, пропустившая предыдущее первенство.

Турнир В

Подгруппа А 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей.

Матчи

Подгруппа B

Матчи

1/4 финала

Квалификационные матчи за 5-8-е место

Матч за 9-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение в турнире В

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

2020
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Спорт в России в 2020 году
2020 год в хоккее с мячом
Апрель 2020 года
Март 2020 года
Международные спортивные соревнования в Иркутской области